Promy Karsibór – promy śródlądowe pasażersko-samochodowe. Obsługiwane przez Żeglugę Świnoujską.

Historia promów MF Karsibór Żegluga Świnoujska 
Promy MF Karsibór zostały zbudowane w latach 1976 i 1977 w szczecińskiej Stoczni im. A. Warskiego. Przeznaczone zasadniczo do transportu samochodów osobowych, samochodów ciężarowych i autobusów. Mogą przewozić również pieszych. Mieszczą do 65 samochodów osobowych i do 242 pasażerów.

Obecnie są to cztery jednostki oznaczone:
 Karsibór I – IMO 7606750;
 Karsibór II – IMO 7606762;
 Karsibór III – IMO 7606774;
 Karsibór IV – IMO 7606786.
Obsługują połączenie promowe przez Świnę w Świnoujściu między wyspą Wolin a Uznam w ciągu drogi krajowej nr 93.

Promy MF Karsibór pływają od poniedziałku do piątku od godziny 4:50 do godziny 22:00 co 30 minut (dwa promy równocześnie odbijające od obu przystani), a także w nocy we wtorek, w czwartek i w sobotę. W poniedziałek w nocy, w środę w nocy, w piątek w nocy i w niedzielę w nocy promy MF Karsibór nie pływają. W niedziele i dni świąteczne na przeprawie promowej pływa jeden prom MF Karsibór o pełnej godzinie ze Świnoujścia i o w pół do z Ognicy. W przypadku kolejki na promy MF Karsibór pływają do rozładowania korka.

Wartość 
W zależności od intensywności eksploatacji, wieku oraz sprawności każdy z promów w 2015 był wyceniony na inną kwotę:
 Prom drogowy "Karsibór I" 10 154 384,02 zł
 Prom drogowy "Karsibór II" 23 480 652,74 zł
 Prom drogowy "Karsibór III" 10 168 880,17 zł
 Prom drogowy "Karsibór IV" 10 169 337,07 zł

Zobacz też 
 MF Bielik

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Kamery zainstalowane na przeprawie promowej

Komunikacja miejska w Świnoujściu
Port morski Świnoujście
Karsibór
Promy śródlądowe
Statki z XX wieku